Átila Sinke Guimarães (Rio de Janeiro, 19 de Maio de 1946), é um escritor católico tradicionalista brasileiro atuante nos Estados Unidos. É o fundador da organização Tradition in Action, Inc, mais conhecida pelo site que leva o mesmo nome.

Colabora ou já colaborou com algumas autores estadunidenses conhecidos como a escritora Dra.Marian Therese Horvat, e os editores John Vennari e Michael Matt.

É mais conhecido por ter escrito uma série de livros sobre o Concílio Vaticano II intitulada "Eli, Eli, lamma sabacthani?" e para isso chegou a se encontrar com personagens famosos como os Cardeais Yves Congar, Henri de Lubac, Christoph von Schönborn, o teólogo Hans Küng, e fez uma longa entrevista com o editor da revista jesuíta La Cattolica, o Pe. Giovanni Caprile, S.J.

Obras 

 1972 - "The Human Process"
 1985 - "Servitudo ex Caritate", com parecer do canonista Pe.Arturo Alonso Lobo
 1999 - "In the Murky Waters of Vatican II"
 1999 - "Quo Vadis, Petre ?"
 2000 - "Animus Delendi I (Desire to Destroy)"
 2000 - "We Resist You to the Face", com Michael J. Matt, Marian Therese Horvat, Ph.D., John Vennari
 2001 - "Previews of the New Papacy"
 2001 - "An Urgent Plea: Do Not Change the Papacy", com Michael J. Matt, Marian Therese Horvat, Ph.D., John Vennari
 2002 - "Animus Delendi II (Desire to Destroy)"
 2003 - "War, Just War"
 2004 - "Vatican II, Homosexuality & Pedophilia"
 2007 - "Will He Find Faith ?: Inveniet Fidem ?"
 2009 - "Ecclesia"
 2010 - "Animus Injuriandi I (Desire to Offend)"
 2011 - "Animus Injuriandi II (Desire to Offend)"
 2012 - "Destructio Dei (Destruction of God)"
 2015 - "Fumus Satanae (The Smoke of Satan)"

Ligações externas 

 Site Tradition In Action, Inc

Brasileiros expatriados nos Estados Unidos
Escritores católicos do Brasil
Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Catolicismo tradicionalista
Católicos do Brasil
Anticomunistas do Brasil
Monarquistas do Brasil
Antimaçonaria
Pensadores contrarrevolucionários